Diegoaelurus — вимерлий рід ссавців у вимерлій родині оксієнових. Цей рід наразі містить лише один вид, Diegoaelurus vanvalkenburghae, знайдений у формації Сантьяго в Каліфорнії. Цей ссавець жив у середньому еоцені приблизно від 46.2 до 39.7 мільйонів років тому.

Опис 
Diegoaelurus vanvalkenburghae був невеликого зросту, його розміри можна було порівняти з фосою. Голотип (SDSNH 38343) складається з нижньої щелепи та добре збережених зубних рядів. Ця істота, а також її підродина були одними з перших хижих шаблезубих ссавців, які еволюціонували за 30 мільйонів років до того, як у міоцені з'явилися Machairodontinae (шаблезубі кішки). Останки іншого виду підродини, Machaeroides eothen, вказують на гіперм'ясоїдну екологічну нішу. D. vanvalkenburghae є найстарішим відомим представником своєї підродини.

Вимирання 
Diegoaelurus разом з усіма членами його підродини вимерли в кінці еоцену. Підтверджена теорія полягає в тому, що ці ссавці вимерли під час вимирання еоцену-олігоцену. Ця подія, ймовірно, була викликана зміною клімату, як-от замерзання Антарктиди, що порушило океанські течії та глобальну температуру. Схоже, що коли оксієнові вимерли, їхню екологічну нішу заповнили німравіди, родина шаблезубих ссавців, що належали до групи Feliformia.

Зв'язки 
Філогенетичні відносини роду Diegoaelurus показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
Оксієнові
Ссавці еоцену